Alt
 Alt — клавиша на клавиатуре IBM PC‐совместимых ПК.
alt
 alt.* — иерархия групп новостей
 alt (HTML) — атрибут в HTML и XHTML
 alt — код южноалтайского языка в ISO 639-3
ALT
 ALT Linux Team
 Компания ALT Linux
 Дистрибутивы ALT Linux
 Alt-код
 ALT (Association for Linguistic Typology) — Ассоциация лингвистической типологии

См. также 
 Альт (значения)
 АЛТ — фермент, широко используемый в медицине для лабораторной диагностики повреждений печени